Michel Avanzini (Winterthur, 1989. március 28. –) svájci labdarúgó-középpályás.

Források 
Michel Avanzini adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1989-ben született személyek
Zürich kantoniak
Svájci labdarúgók
Az FC Winterthur labdarúgói
Az FC St. Gallen labdarúgói
Az FC Gossau labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Servette labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek